Meghna – comune del Bangladesh
 Meghna – fiume del Bangladesh